Die Virginia Slims of Kansas 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Wichita (Kansas). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 20. bis 26. Februar 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Wichita (Kansas)